Csongrád város, Csongrád-Csanád megye
Csongrád (hegy), Palást területén

hasonló
Csongrád megye (1950), Csongrád-Csanád megye neve 2020-ig
Csongrád vármegye, Magyar Királyság